Батю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Батюк Антін (1894—1978) — журналіст, видавець, громадський діяч.
 Батюк Вадим Сергійович (1937, Харків) — провізор, доктор фармацевтичних наук (1988), професор (1996).
 Батюк Валентин Євгенович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Батюк Віктор Гаврилович (1939—1996) — український дипломат, перекладач.
 Батюк Микола Пилипович (1905—1943) — радянський воєначальник, під час Німецько-радянської війни дивізія під його командуванням відзначився при обороні Сталінграда. Гвардії генерал-майор (1943).
 Батюк Олександр Михайлович (1960, Чернігів) — український спортсмен (лижні гонки).
 Батюк Олександр Олександрович (1984, Чернігів) — український спортсмен, біатлоніст, учасник чемпіонату Європи з біатлону, учасник етапів кубка світу з біатлону.
 Батюк Порфирій Кирилович (1884, Зіньків — 1973, Київ) — український композитор, фольклорист, педагог.
 Батюк Степан Якович (1891—1965) — український майстер різьби на дереві.
 Батюк Яків Петрович (1918—1943) — Герой Радянського Союзу (1965).
 Батюк-Нечипоренко Лілія — українська поетеса.
Українські прізвища
Прізвища на -юк